Estrela vermelha - um símbolo comunista
Gigante vermelha - um tipo de estrela
Fudbalski Klub Crvena Zvezda, por vezes traduzido como Estrela Vermelha de Belgrado - clube de futebol sérvio
Estrela Vermelha BC - um clube de basquete sérvio
Estrela Vermelha (DC Comics) - um personagem de quadrinhos

Veja também 
 Red Star

Desambiguação